Teeny bezeichnet:

 einen Jugendlichen im Alter von rund 13 bis 19 Jahren, siehe Teenager
 eine Bootsklasse, siehe Teeny (Bootsklasse)
 Teeny Rock, Felsformation im Queen Elizabeth Land, Antarktika